Ел Коконо има више значења:

 Ел Коконо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коконо (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коконо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Коконо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Коконо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Коконо (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коконо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коконо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коконо, Санта Анита (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику